RSI puede referirse:

 al Registro Sanitario Industrial;
 a la sigla de la República Social Italiana;
 a la sigla de la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, emisora de radio y televisión suiza en italiano;
 en ingeniería, la sigla del método Rock Support Interaction, usado para calcular el sostenimiento necesario en túneles;
 al Índice de fuerza relativa, un indicador técnico usado en el Mercado Internacional de Divisas (Forex);

Otros 
Rsi es una forma de escribir ṛṣi, que es la adaptación al sistema AITS (Alfabeto Internacional de Transliteración Sánscrito) del término sánscrito rishí (‘que ve’, sabio).

Siglas